Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 11. и 13. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинг 2015. није бранио Канађанин Дерек Друин.

Земље учеснице 
Учествовао је 27 такмичар из 19 земаља.

  Неутрални атлетичари 2
  Бахаме 1
  Бразил 2
  Бугарска 1
  Венецуела 1
  Италија 1
  Јапан 1
  Јужна Кореја 1
  Катар 1
  Канада 1
  Кина 2
  Малезија 1
  Мексико 1
  Немачка 2
  Пољска 1
  Сирија 1
  САД 4
  Украјина 2
  Уједињено Краљевство 1

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 4. августа 2017.

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис пре првенства (27. августа 2017), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2017.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале износила је 2,31м (КВ), које је испунило 6 скакача, а осталих 6 квалификовало се на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 16. Светског првенства 1983—2017.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. године

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном